Miejscowości w USA:
 Pikeville – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Pike
 Pikeville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wayne
 Pikeville – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Bledsoe
Gminy w USA:
 Pikeville (ang. Pikeville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wayne